Karataş bezeichnet:

 Karataş, einen türkischen Personennamen

 Karataş (Adana), Kreisstadt und Landkreis in der Provinz Adana
 Karataş (Izmir), Stadtteil von Izmir
 Karataş (Bayramören), Dorf in der Provinz Çankırı
 Karataş (Çankaya), Dorf in der Provinz Ankara
 Karataş (Denizli), Dorf in der Provinz Denizli
 Karataş (Oğuzeli), Dorf in der Provinz Gaziantep
 Karataş (Sarayköy), Dorf in der Provinz Denizli

 Karataş (Berg), einen Berg im Ida-Gebirge

 Inschrift von Karataş, eine Inschrift von dem urartäischen König Sarduri II.